grba

Hrvatska:
 Grbe (Nin), gradsko naselje Nina

Crna Gora:
 Grbe (Danilovgrad, Crna Gora), naselje u općini Danilovgrad